Emming ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Emming (Eresing), bis 1904 Name des Ortsteils Sankt Ottilien der Gemeinde Eresing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Emming (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Emming (Gemeinde Fornach), Ortschaft von Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Eming
 Emminger
 Emmingen